Ауле́тта () — коммуна в Италии, расположена в регионе Кампания, в провинции Салерно.

Географическое положение 
Занимает площадь 35 км². Коммуна расположена в гористой местности с большим перепадом высот: высота центра коммуны над уровнем моря составляет 281 метр, при минимальной 159 метров, а максимальной — 1252 метра. 

Аулетта находится в 332 км к юго-востоку от Рима, в 123 км к юго востоку от регионального центра Неаполя и в 45 км к северо-востоку от провинциального административного центра Салерно.

История 
Легенда гласит, что основателем поселения был Аулет — один из спутников Энея. Однако в связи с тем, что в документе 1095 года город назван «olibola», а в документе 1131 года — «olivola», некоторые историки предполагают, что название города на самом деле происходит от олив.

В X веке Аулетта уже была укреплённым городом, с городской стеной и тремя воротами.

В 1692 году город был сильно разрушен землетрясением. В 1857 году город вновь подвергся удару подземной стихии.

В 1861 году жители Аулетты, верные правителям Королевства Обеих Сицилий, восстали, протестуя против включения в состав Итальянского королевства. В ответ пьемонтские войска устроили .

Демография 
Население коммуны по состоянию на 1 января 2017 года составляет 2304 человека, плотность населения  64,57 чел./км² (2017). 

Покровителем города считается святой Донат из Рипакандиды. Праздник города ежегодно празднуется 17 августа.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт коммуны